Померанье — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Померанье — железнодорожная платформа в этой деревне.